Ландеро и Косс има више значења:

 Општина Ландеро и Косс (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ландеро и Косс (Ландеро и Косс, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ландеро и Косс (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику